Komarica est un toponyme qui peut désigner :
Komarica, un village de Bosnie-Herzégovine situé sur le territoire de la Ville de Doboj et dans la République serbe de Bosnie ;
Komarica, un village de Serbie situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica.